Le Grand Prix moto d'Espagne 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016.

La compétition se déroule du 22 au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Source 

2016
Sport en Espagne en 2016
Sport en avril 2016
Esp